Ladislav Lubina, češki hokejist, * 11. februar 1967, Dvůr Králové nad Labem, Češka, † 14. september 2021.

Lubina je v češkoslovaški ligi igral za kluba HC Pardubice in Dukla Jihlava. S Pardubicami je v sezoni 1988/89 osvojil naslov državnega prvaka. V nadaljevanju kariere je igral še za klube Reipas Lahti v finski ligi, ESV Kaufbeuren in Sachsen Füchse v nemški ligi, HC Martigny in EV Zug v švicarski ligi ter HC Třinec in HC Chrudim v češki ligi. Leta 1985 je bil kot 216. izbran na NHL naboru s strani kluba Minnesota North Stars, toda v ligi NHL ni nikoli zaigral.

Za češkoslovaško reprezentanco je igral na Olimpijskih igrah 1992, kjer je bil dobitnik bronaste medalje, ter treh svetovnih prvenstvih, kjer je bil dobitnik dveh bronastih medalj, za češko reprezentanco pa na Svetovnem prvenstvu 1998, kjer je osvojil bronasto medaljo.

Pregled kariere

|-
| HC Pardubice
| Češkoslovaška liga
| 84/85
|
| 16
| 2
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Češkoslovaška
| Evropsko ml. prvenstvo A
| 85
|
| 5
| 6
| 2
| 8
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HC Pardubice
| Češkoslovaška liga
| 85/86
|
| 38
| 4
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Dukla Jihlava
| Češkoslovaška liga
| 86/87
|
| 43
| 10
| 10
| 20
|
| 18
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Češkoslovaška
| Svetovno ml. prvenstvo A
| 87
|
| 7
| 4
| 6
| 10
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Češkoslovaška
| Kanadski pokal
| 87
|
| 6
| 0
| 1
| 1
|
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Dukla Jihlava
| Češkoslovaška liga
| 87/88
|
| 39
| 12
| 10
| 22
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HC Pardubice
| Češkoslovaška liga
| 88/89
|
| 44
| 22
| 16
| 38
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HC Pardubice
| Češkoslovaška liga
| 89/90
|
| 44
| 19
| 15
| 34
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Češkoslovaška
| Svetovno prvenstvo A
| 90
|
| 10
| 2
| 0
| 2
|
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HC Pardubice
| Češkoslovaška liga
| 90/91
|
| 50
| 41
| 20
| 61
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Češkoslovaška
| Svetovno prvenstvo A
| 91
|
| 10
| 1
| 0
| 1
|
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Reipas Lahti
| Finska liga
| 91/92
|
| 2
| 1
| 0
| 1
| -1
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| ESV Kaufbeuren
| Nemška liga
| 91/92
|
| 50
| 37
| 19
| 56
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Češkoslovaška
| Olimpijske igre
| 92
|
| 8
| 2
| 4
| 6
| +2
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Češkoslovaška
| Svetovno prvenstvo A
| 92
|
| 8
| 2
| 2
| 4
| +8
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| ESV Kaufbeuren
| Nemška liga
| 92/93
|
| 38
| 18
| 16
| 34
|
| 39
|
|
|
|
|
|
|
|-
| ESV Kaufbeuren
| Nemška liga
| 93/94
|
| 5
| 3
| 1
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HC Pardubice
| Češka liga
| 93/94
|
| 36
| 11
| 11
| 22
| -6
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HC Martigny
| Švicarska 2. liga
| 93/94
|
| 4
| 4
| 0
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| EV Zug
| Švicarska liga
| 93/94
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1
| 0
| 0
| 0
|
| 0
|-
| HC Martigny
| Švicarska 2. liga
| 94/95
|
| 3
| 6
| 1
| 7
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sachsen Füchse
| Nemška liga
| 94/95
|
| 8
| 4
| 1
| 5
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HC Pardubice
| Češka liga
| 94/95
|
| 14
| 7
| 0
| 7
| -7
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HC Pardubice
| Češka liga
| 95/96
|
| 40
| 16
| 13
| 29
| -15
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HC Pardubice
| Češka liga
| 96/97
|
| 50
| 23
| 20
| 43
| +6
| 38
|
| 10
| 3
| 5
| 8
| -1
|
|-
| HC Třinec
| Češka liga
| 97/98
|
| 51
| 23
| 14
| 37
|
| 53
|
| 13
| 5
| 8
| 13
|
| 2
|-
| HC Třinec
| Češka liga
| 98/99
|
| 47
| 13
| 22
| 35
|
| 34
|
| 9
| 0
| 2
| 2
|
| 8
|-
| HC Pardubice
| Češka liga
| 99/00
|
| 52
| 22
| 23
| 45
| +1
| 52
|
| 3
| 0
| 0
| 0
| -1
| 0
|-
| HC Pardubice
| Češka liga
| 00/01
|
| 52
| 22
| 14
| 36
| +11
| 46
|
| 7
| 2
| 2
| 4
| +1
| 6
|-
| HC Pardubice
| Češka liga
| 01/02
|
| 52
| 26
| 18
| 44
| +21
| 97
|
| 6
| 2
| 4
| 6
| +6
| 2
|-
| HC Pardubice
| Češka liga
| 02/03
|
| 50
| 20
| 18
| 38
| +23
| 81
|
| 19
| 7
| 7
| 14
| -1
| 52
|-
| HC Pardubice
| Češka liga
| 03/04
|
| 35
| 10
| 10
| 20
| +15
| 64
|
| 7
| 4
| 3
| 7
| 0
| 4
|-
| HC Pardubice
| Češka liga
| 04/05
|
| 10
| 1
| 0
| 1
| -5
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Dukla Jihlava
| Češka liga
| 04/05
|
| 24
| 5
| 3
| 8
| -12
| 47
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Dukla Jihlava
| Češka 2. liga
| 04/05
|
|
|
|
|
|
|
|
| 5
| 1
| 1
| 2
| -2
| 6
|-
| HC Pardubice
| Češka liga
| 05/06
|
| 49
| 5
| 10
| 15
| -1
| 38
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HC Chrudim
| Češka 2. liga
| 06/07
|
| 14
| 3
| 2
| 5
|
| 20
|
|
|
|
|
|
|
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 1014
| bgcolor="#7FFF00" | 407
| bgcolor="#7FFF00" | 302
| bgcolor="#7FFF00" | 709
| bgcolor="#7FFF00" | +40
| bgcolor="#7FFF00" | 661
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 80
| bgcolor="#7FFF00" | 24
| bgcolor="#7FFF00" | 32
| bgcolor="#7FFF00" | 56
| bgcolor="#7FFF00" | +2
| bgcolor="#7FFF00" | 80
|}

Sklici

Glej tudi 
 Seznam čeških hokejistov na ledu

Viri 
 
 

Češki hokejski levokrilni napadalci
Olimpijski tekmovalci za Češkoslovaško
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 1992
Prejemniki bronastih olimpijskih medalj za Češkoslovaško
Češkoslovaški hokejski reprezentanti
Češki hokejski reprezentanti
Izbrani na naboru lige NHL (Minnesota North Stars)
Izbrani na naboru lige NHL leta 1985
Hokejisti HC Pardubice
Hokejisti Dukla Jihlava
Hokejisti Reipas Lahti
Hokejisti ESV Kaufbeuren
Hokejisti HC Martigny
Hokejisti EV Zug
Hokejisti Sachsen Füchse
Hokejisti HC Třinec
Hokejisti HC Chrudim